Andringa ist Familienname
 Casey Andringa (* 1995), US-Sportler
 Martinus van Andringa (1864–1918), niederländischer Maler